Großbritannien, Irland und Hannover ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Alfred von Großbritannien, Irland und Hannover
 Amalia von Großbritannien, Irland und Hannover
 Anna von Großbritannien, Irland und Hannover
 Augusta Sophia von Großbritannien, Irland und Hannover
 Charlotte Auguste von Großbritannien, Irland und Hannover
 Louise von Großbritannien, Irland und Hannover

 Sophia von Großbritannien, Irland und Hannover